Küssnacht ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Küssnacht SZ, ein Ortsteil der gleichnamigen Gemeinde im Kanton Schwyz, Schweiz
 Bezirk Küssnacht, politische Gemeinde und zugleich Bezirk im Kanton Schwyz

Siehe auch:
 Küsnacht, Gemeinde im Kanton Zürich
 Küßnach oder Küssnach, ein Ortsteil der baden-württembergischen Gemeinde Küssaberg